Missa solemnis de Beethoven
Messe solennelle de Berlioz
Missa solemnis de Bruckner
Messa solenne de Cherubini
Missa in tempore belli de Haydn
Messe n° 16 de Mozart
Messe solennelle de Vierne